Le terme Route 190 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 190 en Allemagne
 Route 190 au Nouveau-Brunswick, Canada
 California State Route 190 aux États-Unis
 Route régionale 190 en Finlande
 Route nationale 190 en France
 Route départementale 190 dans la Somme, France
 Route départementale 190 dans les Yvelines, France